

Patronymes 
 .
 ,
 , homme politique israélien,
 Bart Braverman (1946-), acteur californien,
 Harry Braverman (1920–1976), communiste américain,
 Inna Braverman, entrepreneuse et femme d'affaires israélienne,
 Kate Braverman (1950-2019), écrivain américain,
 
  (1918–2013),
 Suella Braverman (1980- ), femme politique britannique.

Autres 
 Bye Bye Braverman, une comédie

Homonymie de patronyme